

Жінки 
 Іванькова Наталія Володимирівна — українська спортсменка-пауерліфтер та культурист.

Чоловіки 
 Іваньков В'ячеслав Кирилович (1940—2009) — кримінальний авторитет і російський злодій у законі. Відомий під прізвиськом «Япончик».
 Іваньков Максим Миколайович (* 1960) — український спортсмен-пауерліфтер, заслужений тренер України.

Також 
 Іваньків
 Іванков